— японский физик-теоретик из Рочестерского университета.

Биография 
Окубо поступил в Токийский университет в 1949 году, и в 1952 году получил степень бакалавра. В 1954 году он поступил в аспирантуру Рочестерского университета, где под руководством Роберта Маршака, и защитил работу на степень PhD в 1958 году. Потом, он был постдоком в 1959/60 учебном году в Неаполитанском университете, и в 1960/61 году в ЦЕРНе. После это он некоторое время должен был находится в Японии, из-за проблем с получением визы в США. В 1962 году Окубо опять вернулся в Рочестерский университет, где стал профессором в 1964 году. В 1996 году вышел на пенсию как emeritus professor.

Научная деятельность 
Окубо работал в области физики элементарных частиц. Он известен как один из авторов Гелл-Манн-Окубо массовой формулы для мезонов и барионов в кварковой модели; эта формула правильно предсказывает отношения масс членов SU(3) мультиплетов по гиперзаряду и изотопическому спину.

В 2005 году Сусумо Окубо получил премию Сакураи от американского физического общества «за передовые исследования в области адронных масс и скоростей распада, имевшие ключевое значение для разработки кварковой модели, и за демонстрацию того, что нарушение CP-инвариантности делает возможной асимметрию парциальных скоростей распада».

В 2006 году получил медаль Вигнера. В 1966 году получил стипендию Гуггенхайма, а в 1969 году стипендию Форда. Член американского физического и математического общества.

Работы 
 Introduction to Octonion and other associative algebras in physics. Cambridge University Press, 2005

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте Рочестерского университета
 Okubo on the discovery of the mass formula (pdf file, 92 kB)

Выпускники Токийского университета
Выпускники Рочестерского университета
Преподаватели Рочестерского университета
Википедия:Биографии современников
Лауреаты премии Сакураи
Персоналии, связанные с ЦЕРНом
Стипендиаты Гуггенхайма
Физики Японии